Osoby o nazwisku Russell:
 Alice Russell – angielska piosenkarka soulowa
 Bertrand Russell – brytyjski matematyk i filozof
 Bill Russell – były amerykański koszykarz i pierwszy czarnoskóry trener w NBA
 Charles Taze Russell – twórca ruchu Badaczy Pisma Świętego
 Craig Russell – brytyjski pisarz, specjalizujący się w powieściach kryminalnych
 Dale Russell – kanadyjski paleontolog
 George Russell – brytyjski kierowca wyścigowy
 George William Russell – irlandzki poeta, malarz, mistyk, filozof i publicysta, założyciel irlandzkiego ruchu teozoficznego
 Harold Russell – kanadyjsko-amerykański aktor
 Henry Russell – amerykański lekkoatleta, mistrz olimpijski z 1928
 Henry Norris Russell – amerykański astronom
 Jane Russell – amerykańska aktorka
 John Russell Hind – brytyjski astronom
 Ken Russell – brytyjski reżyser filmowy
 Kurt Vogel Russell – amerykański aktor filmowy
 Lillian Russell – amerykańska aktorka
 Rosalind Russell – amerykańska aktorka
 Scott Russell – amerykański motocyklista (ur. 1964)
 Scott Russell – kanadyjski lekkoatleta, oszczepnik (ur. 1979)
 Theresa Russell – amerykańska aktorka filmowa

Osoby o imieniu Russell:
 Russell Alan Hulse – amerykański astrofizyk
 Russell Allen – wokalista amerykańskiego zespołu Symphony X
 Russell Billiu Long – polityk amerykański związany z Partią Demokratyczną
 Russell Boyd – australijski operator filmowy
 Russell Coutts – nowozelandzki żeglarz
 Russell Crowe – australijski aktor filmowy
 Russell Edward Brand – brytyjski aktor, komik i felietonista
 Russell Latapy – piłkarz pochodzący z Trynidadu i Tobago
 Russell Leetch – brytyjski muzyk, basista, członek zespołu Editors
 Russell McWhortor Cunningham – amerykański lekarz i polityk
 Russell Mulcahy – australijski reżyser filmowy
 Russell Louis "Rusty" Schweickart – amerykański astronauta
 Russell Todd Goldberg – amerykański aktor filmowy

Miejscowości w USA:
 Russell – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie White
 Russell – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Lucas
 Russell – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Russell
 Russell – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Hampden
 Russell – jednostka osanicza w stanie Massachusetts, w hrabstwie Hampden
 Russell – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Lyon
 Russell – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie St. Lawrence
 Russell – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Greenup
 Russell – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Warren
 Russell – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Bayfield
 Russell – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Sheboygan
 Russell – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Lincoln

Gminy w USA:
 Russell (ang. Russell Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Lafayette
 Russell (ang. Russell Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie White
 Russell (ang. Russell Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Lawrence
 Russell (ang. Russell Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Putnam
 Russell (ang. Russell Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Russell
 Russell (ang. Russell Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Hampden
 Russell (ang. Russell Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Camden
 Russell (ang. Russell Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Macon
 Russell (ang. Russell Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie St. Lawrence
 Russell (ang. Russell Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie LaMoure
 Russell (ang. Russell Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Geauga
 Russell (ang. Russell Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Bayfield
 Russell (ang. Russell Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Lincoln
 Russell (ang. Russell Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Sheboygan
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Russell (ang. Russell County) – w stanie Alabama
 hrabstwo Russell (ang. Russell County) – w stanie Kansas
 hrabstwo Russell (ang. Russell County) – w stanie Kentucky
 hrabstwo Russell (ang. Russell County) – w stanie Wirginia

Miejscowości w Kanadzie:
 Russell w Ontario

Miejscowości w Nowej Zelandii:
 Russell – miasto w północnej części Nowej Zelandii

Zobacz też:
 Diagram Hertzsprunga-Russella – wykres klasyfikujący gwiazdy
 Parson Russell Terrier – jedna z ras psów, zaklasyfikowana do sekcji terierów dużych i średnich
 Russell – krater księżycowy
 (1762) Russell – planetoida okrążająca Słońce